Стражи Религии () — исламистская террористическая группировка, связанная с Аль-Каидой и участвующая в Гражданской войне в Сирии. Глава этой группировки Абу Хаммам аш-Шами ранее был членом Хайят Тахрир аш-Шам, а ранее — Фронта ан-Нусра, филиала Аль-Каиды в Сирии в период с 2013 по 2016 год. Абу Джилибиб Тубаси и Абу Хадиджа аль-Урдуни, члены Совета стражей религии, покинули Фронт ан-Нусра в 2016 году из-за того, что она, как сообщалось, отделилась от Аль-Каиды.

Организация

Ключевые Фигуры 
 Халид аль-Арури, убит 14 июня 2020 года
 Абу Хамза аль-Ямани, убит ?.06.2022
 Абу Хаммам аш-Шами
 Сами Аль-Урайди
 Биляль Хусейрат, так же известный как Абу Хадиджа Аль-Урдуни, убит 22 декабря 2019 года
 Ияд Ат-Тубаси, так же известный как Абу Джальбиб Аль-Урдуни, убит в январе 2019 года
 Абу Абдуль-Карим Аль-Мысри
 Абу Абдур-Рахман Аль-Макки
 Сари Шахаб, так же известный как Абу Халад Аль-Мухандис, убит 22 августа 2019 года

Группировки 
 Джейш аль-Маляхим
 Джейш ас-Сахиль
 Джейш аль-Бадия
 Катиба аль-Баттар
 Сарая ас-Сахиль
 Сария Кабель
 Джунд аш-Шариа
 Бывшие члены Джунд аль-Акса

Примечания 

Исламистские террористические организации